Корал де Палос има више значења:

 Корал де Палос (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Корал де Палос (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику